Автомагистралната мрежа в Хърватия е една от най-динамично изграждащите се в Европа. Управлението на магистралите с прилежащата им инфраструктура в страната е поверено на четири оператора. Магистралите са с пътна (ТОЛ) такса.

Списък